Por Tex pode estar à procura de:
 Tex, uma personagem de banda desenhada.
 TeX, um sistema de tipografia.
 Tex, um filme de 1982.
 Tex e il signore degli abissi, um filme de 1985 baseado no personagem de banda desenhada.
Desambiguação